Niemcy:
 Gellersen – gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg

Osoby:
 Otto Gellersen – niemiecki polityk